José Bolívar ist der Name folgender Personen:
* José Bolivar Piedra Aguirre (* 1965), ecuadorianischer Geistlicher und Bischof von Riobamba
 José Marcelino Bolívar (* 1964), venezolanischer Boxer, siehe Marcelino Bolívar
 José Bolívar (Fußballspieler) (* 2000), peruanischer Fußballspieler